Der Wermelskirchener TV (WTV) ist ein Sportverein aus der nordrhein-westfälischen Stadt Wermelskirchen. Er wurde 1860 gegründet und bietet die Sportarten Handball, Judo, Leichtathletik, Qwan Ki Do, Schwimmen, Sportschießen, Tischtennis, Tennis und Volleyball an.

Handball 
Die Männermannschaft des Wermelskirchener TV spielte von 1982 bis 1996 sowie von 1998 bis zum Rückzug am Ende der Saison 2004/05 in der Handball-Regionalliga West. In den Spielzeiten 1985/86, 1991/92, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 und 2005/06 nahm das Team an der Hauptrunde des DHB-Pokals teil. Größter Erfolg war dabei das Erreichen der dritten Runde 2001/02 und 2004/05, wo der WTV dann jeweils gegen einen Bundesligisten (HSG Nordhorn bzw. TuS N-Lübbecke) ausschied.

Von 2007 bis 2020 kooperierte der WTV mit dem SV 09/35 Wermelskirchen, dem CVJM Wermelskirchen und dem Dabringhauser TV. Im Jugendbereich traten die Mannschaften als JHC Wermelskirchen an, im Erwachsenenbereich als HC Wermelskirchen. Im Mai 2020 wurde die Kooperation aufgelöst. Seitdem agiert sowohl der Jugend- als auch Erwachsenenbereich wieder unter dem Namen Wermelskirchener TV.

Saisonbilanzen

Weblinks 
 Website des Wermelskirchener TV

Einzelnachweise 

Sportverein (Wermelskirchen)
Handballverein aus Nordrhein-Westfalen
Gegründet 1860